El Ministerio del Deporte actualmente existe en dos países latinoamericanos:

 Ministerio del Deporte (Chile)
 Ministerio del Deporte (Colombia)

Anteriormente existió en otro país:
 Ministerio del Deporte (Brasil)

En  Cuba existe el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), equivalente a un ministerio de deporte.

Otros ministerios relacionados con el deporte son:
 Ministerio de Juventud y Deportes (Azerbaiyán)
 Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Brunéi)
 Ministerio de Cultura y Deportes (Catar)
 Administración General de Deportes (China)
 Ministerio de Salud y Deportes (Myanmar)
 Ministerio de Juventud y Deportes (Bangladés)
 Ministerio de Juventud y Deportes (Ghana)
 Ministerio de Juventud y Deportes (Malasia)
 Ministerio de Juventud y Deportes (Moldavia)
 Ministerio de Juventud y Deportes (Serbia)
 Ministerio de Juventud y Deportes (Turquía)